Мазово — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области. Входит в состав муниципального образования сельское поселение Дятловское.

География 
Деревня находится в 3 км северо-восточней озера Ильмень, в 28 км восточней Вышнего Волочка.

История 
Деревня входила в Вышневолоцкий уезд Тверской губернии. Владельцами деревни в разное время являлись Милюков Петр Николаевич, надворный советник и Юнкер Константин Филиппович.

Примечания 

Населённые пункты Вышневолоцкого района